Högtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Högtjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Högtjärnen (Hedemora socken, Dalarna, 667843-150760), sjö i Hedemora kommun,  (4,48 ha)
Högtjärnen (Hedemora socken, Dalarna, 668814-151869), sjö i Hedemora kommun,  (7,48 ha)
Högtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Högtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (15 ha)
Högtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Högtjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Högtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Högtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (38,7 ha)
Högtjärnen (Hackås socken, Jämtland, 694779-144822), sjö i Bergs kommun, 
Högtjärnen (Hackås socken, Jämtland, 697953-143682), sjö i Bergs kommun, 
Högtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (10,6 ha)
Högtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Högtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (11,8 ha)
Nörder-Högtjärnen, sjö i Åre kommun, 
Stor-Högtjärnen, sjö i Åre kommun,  (7,45 ha)
Sönner-Högtjärnen, sjö i Åre kommun, 
Högtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (1,28 ha)
Högtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Högtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,6 ha)
Högtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (3,3 ha)
Högtjärnen (Töre socken, Norrbotten, 733040-181515), sjö i Kalix kommun,  (14,5 ha)
Högtjärnen (Töre socken, Norrbotten, 733582-181273), sjö i Kalix kommun, 
Högtjärnarna, sjö i Lycksele kommun,  (5,75 ha)

Se även
Högstjärn
Högetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn